La nazionale di calcio della Malaysia (Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia) è la rappresentativa calcistica nazionale della Malaysia, posta sotto l'egida della Football Association of Malaysia ed affiliata all'AFC.

Non ha mai preso parte ad un mondiale, riuscendo a qualificarsi però alle Olimpiadi di Mosca del 1980 ma a cui non partecipò, aderendo al boicottaggio degli Stati Uniti a causa dell'invasione sovietica dell'Afghanistan. La qualificazione alle olimpiadi sovietiche è stata raccontata nel 2016 con il film Ola Bola.

Tuttavia gli anni migliori del calcio malese sono gli anni settanta, con la partecipazione alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972 in cui la nazionale ottenne una vittoria di consolazione contro gli  per 3-0 dopo le sconfitte con  e .

In quegli anni Malesia e  dominavano la scena calcistica dell'Asia orientale, temendosi l'un l'altra. Ma al contrario dei sudcoreani, il calcio malese iniziò un periodo di declino dal quale non si sarebbe più ripreso, facendo sì che gli appassionati malesi perdessero interesse nel calcio nazionale concentrandosi di più sui campionati stranieri, in particolare quelli europei.

La Federcalcio malese creò una Super Lega nel 2004 per tentare di tornare ai lustri passati ma senza successo. La classifica FIFA dell'agosto 2006 relegò la squadra al 148º posto dietro a nazionali molto meno prestigiose come  o  causando l'ira dei fan che hanno iniziato a chiedere a gran voce lo scioglimento della federazione, fatto che è addirittura divenuto oggetto di discussione all'interno del Parlamento.

Si trova al 154º posto di questa graduatoria.

Risultati in Coppa del Mondo 

 Dal 1930 al 1970 - Non partecipante
 Dal 1974 al 2022 - Non qualificata

Risultati in Coppa d'Asia 

 Dal 1956 al 1972 - Non qualificata
 1976 e 1980 - Primo turno
 Dal 1984 al 2004 - Non qualificata
 2007 - Primo turno
 Dal 2011 al 2019 - Non qualificata

Risultati nel Campionato dell'ASEAN 

 1996 - 2º posto
 1998 - Primo turno
 2000 - 3º posto
 2002 - 4º posto
 2004 - 3º posto
 2007 - Semifinalista
 2008 - Primo turno
 2010 - Campione
 2012 - Primo turno
 2014 - 2º posto
 2016 - Primo turno
 2018 - 2º posto

Rosa attuale 
Lista dei 23 giocatori convocati per le partite di Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022 contro  e .

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

 

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

Tutte le rose

Coppa d'Asia

Giochi olimpici 
NOTA: per le informazioni sulle rose successive al 1948 ai Giochi olimpici visionare la pagina della Nazionale olimpica.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni